Casparus Barlaeus (Latijnse naam van Kaspar van Baerle), een Nederlands predikant, schrijver en dichter
 het Barlaeus Gymnasium, een gymnasium in Amsterdam
 de Van Baerlestraat, een straat in Amsterdam